De Kirin Cup  was de 11e editie van de Kirin Cup. Het toernooi werd gehouden van 29 mei tot en met 5 juni 1988, het werd gespeeld in Japan. De winnaar van dit toernooi was het Braziliaanse CR Flamengo, zij wonnen dit toernooi voor 1e keer.

Eindstand

Wedstrijden

Finale

Voetbal in 1988
Kirin Cup